VS peut faire référence à :
 Vitesse de sédimentation, un test biologique simple, augmenté en cas d'inflammation
 Valence sportif, un club de rugby de la ville de Valence
 Virginia Slims, une marque de cigarettes américaine
 Velocity stall, aussi écrit Vs0, la vitesse de décrochage
 
 , un mot latin qui signifie contre (abrégé vs)
 vs, anglicisme, contre, par opposition à.
 Vs., le second album du groupe rock Pearl Jam
 VS, chanson japonaise interprétée par Misono
 Valais, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays)
 VS est une famille de fusées-sondes brésiliennes
 Vs., un magazine américain.
 VS, un agent innervant de la « série V ».